Яковлев, Пётр Иванович:
 Яковлев, Пётр Иванович (XVII—XVIII в.) — российский военачальник времён Петра I.
 Яковлев, Пётр Иванович (1769—1828) — российский государственный деятель, орловский губернатор в 1800—1816.